Municípios da Espanha
Castellnovo — na província de Castelló, Comunidade Valenciana
Castellnou de Bages — na província de Barcelona, Catalunha
Castellnou de Seana — na província de Lérida, Catalunha

Comuna francesa
Castelnaudary — Castèlnòu d'Arri em occitano e Castellnou d'Arri em catalão, na Occitânia

Ver também 
Castelnou — município na província de Teruel, Aragão, Espanha

Desambiguações de topônimos